Церковь Посещения — христианские храмы, освящённые в честь Посещения Девой Марией Елисаветы:

 Церковь Посещения — церковь в Иерусалиме, воздвигнутая на предполагаемом месте события.
 Храм Посещения Пресвятой Девы Марии  в Ольковичи
 Церковь Посещения — церковь в Санкт-Петербурге.
 Церковь Посещения — церковь в Варшаве.
 Церковь Посещения — церковь в Даттельн-Азене, Германия.
 Церковь Посещения Пресвятой Девы Марии (Гудогай)
 Церковь Посещения Пресвятой Девы Марии (Трокели)
 Церковь Посещения (Фрауэнберг)